Alia Ouabdesselam, née le  à Antony, est une danseuse sur glace française.

Elle remporte avec Benjamin Delmas les Championnats de France de patinage artistique 2002.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Luc Moneger (1 saison : 1996-1997)
 Benjamin Delmas (5 saisons : 1997-2002)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique française
Naissance à Antony
Naissance en avril 1978
Étudiant de l'université Panthéon-Assas